Guillén oder Guillen ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Guillén (1913–1993(?)), spanischer Journalist, Ökonom und Politikwissenschaftler
 Alonso de Guillén, auch Alonso de Contreras (1582–1641), spanischer Abenteurer, Soldat und Schriftsteller
 Avelino Guillén (* 1954), peruanischer Jurist, Staatsanwalt und Politiker
 Carlos Guillén (* 1975), venezolanischer Baseballspieler
 Claudio Guillén (1924–2007), spanisch-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Ezequiel Cárdenas Guillén (1962–2010), mutmaßlicher mexikanischer Verbrecher und einer der beiden Anführer des Golf-Kartells
 Fernando Guillén (1932–2013), spanischer Schauspieler
 Fernando Guillén Cuervo (* 1963), spanischer Schauspieler
 Gabriel Guillén, venezolanischer Gitarrist
 Harvey Guillén, US-amerikanischer Schauspieler
 Joaquín Espín y Guillén (1812–1881), spanischer Komponist und Musiker
 Jorge Guillén (1893–1984), spanischer Dichter
 Marco Guillén (* 1987), costa-ricanischer Radrennfahrer
 Néstor Guillén (1890–1966), bolivianischer Politiker
 Nicolás Guillén (1902–1989), kubanischer Dichter
 Oscar Gerardo Fernández Guillén (* 1949), costa-ricanischer Geistlicher, Bischof von Puntarenas
 Osiel Cárdenas Guillén (* 1967), mexikanischer Drogenhändler
 Palma Guillén y Sánchez (1898–1975), mexikanische Botschafterin
 Rafael Guillén (* 1933), spanischer Dichter
 Walter Guillén Soto (* 1961), honduranischer Ordensgeistlicher, Bischof von Gracias

Weiteres
 Guillén (), die aragonesische Form des Namens Wilhelm